Zelmar o Celmar es un nombre masculino. Puede referirse a:
 Celmar Poumé (1924-1983), dibujante uruguayo.
 Zelmar García (1987-), futbolista argentino.
 Zelmar Gueñol (1920-1985), actor argentino.
 Zelmar Michelini (1924-1976), político y periodista uruguayo.